Кутлер — фамилия.

Известные носители:

 Кутлер, Елизавета Львовна (1786—1850) — российский педагог.
 Кутлер, Николай Николаевич (1859—1924) — русский государственный деятель, писатель и публицист.
 Кутлер, Павел Николаевич (1865—1942) — русский финансист.
 Кутлер, Фёдор Львович (1788—1840) — русский военачальник, полковник; участник Отечественной войны 1812 года.

См. также